Convivenza – pratica sociale conseguente a una relazione interpersonale nell'antica Roma
 Convivenza – pratica sociale conseguente a una relazione interpersonale nel mondo contemporaneo
 Convivenza pacifica – concetto descritto da Papa Pio XII nell'enciclica Summi Pontificatus